Laymann ist Familienname folgender Personen:

 Johann Laymann (1474–1550), deutscher Geistlicher
 Paul Laymann (1575–1635), deutscher Jesuit und Moraltheologe

Siehe auch:

 Layman Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika